

Приморськ — місто, Балтійський район, Калінінградська область
 Приморськ — місто, Виборзький район, Ленінградська область
 Приморськ — село, Кваркенський район, Оренбурзька область

Приморськ — місто, Бердянський район, Запорізька область